Gambier steht für

 Gambierinseln, eine Inselgruppe in Französisch-Polynesien
 Gambier (Gemeinde), eine Gemeinde in Französisch-Polynesien
 Mount Gambier, eine Stadt in Australien
 Mount Gambier (Vulkan) der in der Nähe liegende, gleichnamige Vulkan in Australien
 Gambier Island, eine Insel in der Nähe von Vancouver, Kanada
 Gambier (Ohio), ein Dorf im Knox County, Ohio
 die Einwohner von Gambia

Gambier ist der Familienname folgender Personen:
 Bertrand Gambier (1879–1954), französischer Mathematiker
 James Gambier (Admiral, 1723) (1723–1789), britischer Vizeadmiral
 James Gambier, 1. Baron Gambier (1756–1833), britischer Flottenadmiral und Gouverneur von Neufundland, Neffe des vorigen
 Yves Gambier (* 1949), französischer Linguist und Hochschullehrer

Siehe auch: